Spojení písmen T a A může mít různé významy:

TA 
 zkratka pro technickou analýzu
 bývalá SPZ okresu Tábor
 SPZ okresu Trnava
 zkratka pro Tel Aviv
 americká zkratka pro raketu Thor Agena
 anglická zkratka pro telegraphic adress – adresa telegramu, telegrafní adresa
 zkratku pro psychologickou teorii Transakční analýzy
 zkratka Tennis Australia
 CL-TA – kód ISO 3166-2 pro region Tarapacá
 CV-TA – kód ISO 3166-2 pro Tarrafal

ta 
 tamilština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 české ukazovací zájmeno v ženském rodu
 ta (jednotka) – stará vietnamská jednotka hmotnosti – 1 ta = 60,48 kg (nebo 62,48 kg)

Ta 
 tantal (z latinského Tantalum) – chemický prvek
 Tāʾ – šestnáctné písmeno arabské abecedy
 Ta River – řeka v USA
 zkratka pro terannum – jednotka času značící bilion let